«Храм воздухa» (, в буквальном переводе "Если умру... Прости") — драма 1989 года. Премьера кинофильма состоялась в феврале 1990 года в Москве.

Сюжет 
Действиe фильма происходит в послевоенное время. Не дожидаясь демобилизации, герой фильма Юсиф спешит в Баку, но его арестовывают и сажают в тюрьму. Отсидев год, Юсиф возвращается в Баку, но ему приходится узнать, что отец, несправедливо обвинённый в воровстве, скончался в лагере, а любимая девушка вышла замуж. Единственное, благодаря чему он может прожить какое-то время в родных местах, в которые он так стремился — это смирение и терпимость…

В ролях 
 Фахраддин Манафов — Юсиф
 Гюльзар Курбанова — Гюля
 Садая Мустафаева — мать Юсифа
 Мухтар Маниев — Сеидрза
 Низами Мусаев — Джавад
 Агасаф Садыхбеков — Эльдар
 Улькер Кулиева — Наза
 Виктор Демерташ — Эдик
 Андрей Прохоров — Виктор
 Расми Джабраилов
 Андрей Юренев
 Борис Давидян — певец в ресторане Кисловодска
 Галина Кузнецова — хозяйка
 Мария Степанова — тётя Маруся
 Гасан Мамедов — Фируз
 Гаджи Исмайлов — Гулам
 Елена Костина — Зина
 Алия Мусаева — Зуля
 Зульфюгар Баратзаде — Балададаш
 Валиахд Велиев — бродяга
 Константин Готич - Золотозубый \Жора\

Критика 
Валерий Туровский так охарактеризовал фильм:

Награды 
 Премия и приз за лучший художественный фильм на I-м фестивале-конкурсе Азербайджанских фильмов (Баку, 1991).
 Гран-при за лучшее исполнение женской и мужской роли Г. Курбановой и Ф. Манафову на I региональном Кинофестивале киноактёров стран Казахстана, Средней Азии и Азербайджана «Шёлковый путь» (Чимкент, 1992).

Примечания

Ссылка 
 Olsem Bagishla — Храм воздуха

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1989 года
Фильмы Расима Оджагова
Фильмы по сценариям Рустама Ибрагимбекова
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы на азербайджанском языке